Osoby:
 Grete Reinwald – niemiecka aktorka
 Hanni Reinwald – niemiecka aktorka
 Otto Reinwald – niemiecki aktor

Zobacz też:
 Rheinwald